Wachmann steht für 

 den Mitarbeiter eines Wachdienstes, siehe Sicherheitsdienst
 einen Wachsoldaten, für Deutschland siehe Wachdienst in der Bundeswehr#Personal
 73P/Schwassmann-Wachmann 3, einen kurzperiodischen Kometen
 (1704) Wachmann, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Wachmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Arno Wachmann (1902–1990), deutscher Astronom
 Ekkehard Wachmann (* 1937), deutscher Entomologe
 Franziska Wachmann (1923–2005), österreichische Balletttänzerin und Opernsängerin (Sopran)
 Hermann Wachmann (1579–1658), Bremer Bürgermeister

Siehe auch: 

 Wächter